Béal an Átha kan syfta på följande platser:

Irland 

 Broadford, Limerick, Munster, County Limerick, 
 Ballina (ort i Irland, Connacht), Maigh Eo, 

Robotskapade Irlandförgreningar